— киноадаптация аниме-сериала 1974 года Space Battleship Yamato. В Японии фильм вышел первого декабря 2010 года в кинотеатрах, а также выпущен на DVD и Blu-Ray 29 апреля 2014 года. Премьера фильма в России состоялась 21 июля под названием «2199: Космическая одиссея».

Сюжет 
2199 год. Земля уже пять лет находится под радиоактивной атакой инопланетной расы с планеты . Оборона землян практически полностью уничтожена, и выжившие вынуждены скрываться под землёй. Но постепенно загрязнение проникает через почву и начинает сказываться на людях и даже сооружениях. Собрав последние силы, человечество отправляет последний космический крейсер «Ямато» (который является поднятым со дна знаменитым линкором «Ямато», «последним линкором», потопленным американцами в 1945 году) в путешествие на планету Искандер, которая находится в Большом Магеллановом Облаке. Там людям предстоит найти таинственное устройство, которое сможет излечить Землю. Но им нужно успеть выполнить свою миссию, пока загрязнение не уничтожило всё человечество.

Состав 
Персонажи были несколько изменены по сравнению с оригинальным сериалом 1974 года. Например, Юки занимает более активную роль в фильме, чем в аниме. Также двум персонажам мужского пола (Аихара и доктор Садо) поменяли пол на женский.

Экипаж Ямато 
 Такуя Кимура — , младший брат Мамору и лидер тактического отряда.
 Мэйса Куроки — , пилот отряда «Чёрный Тигр».
 Тосиро Янагиба — , главный технолог.
 Наото Огата — , главный штурман.
 Рэйко Такасима — , корабельный доктор.
 Тосиюки Нисида — , главный инженер.
 Хироюки Икэути — , командир Space Commandos.
 Майко Скорик — , связистка.
 Тосихиро Ясиба — , коммандос.
 Кадзуки Намиока — , капитан отряда «Чёрный Тигр».
 Такуми Сайто — , пилот отряда «Чёрный Тигр».
 Такахиро Миура — , пилот отряда «Чёрный Тигр».
 Цутому Ямадзаки — капитан .
 Кэнсукэ Овада — , навигатор.

Другие 
 Синъити Цуцуми — Мамору Кодай, старший брат Сусуму и капитан космического корабля «Юкикадзэ».
 Исао Хасидзумэ — Хэйкуро Тодо, главнокомандующий обороной Земли.

Озвучка 
 Кэнъити Огата — Аналайзер, робот-помощник на Ямато.
 Масато Ибу — владыка Деслер, лидер инопланетян.
 Миюки Уэда — Искандер, ранее имеющая имя Старсия.
 Исао Сасаки — закадровый голос.

Производство 
Первоначально, идея снять фильм появилась в 2005 году у студий TBS Films и компании Tokyo Broadcasting System. Нобору Исигуро, который был режиссёром оригинального сериала, подтвердил 17 июля 2009 года, что фильм находится в разработке. Режиссёр фильма Такаси Ямадзаки объявил, что фильм выйдет в декабре 2010 года с ожидаемым бюджетом в 2,2 миллиарда иен (22 миллиона долларов). В фильме использовалось много визуальных эффектов, созданных студией Ямадзаки «Сирогуми», задействованных на протяжении как минимум 65 минут экранного времени. По сообщению издания Daily Sports, все космические сражения из сериала были переданы в фильме по новейшим технологиям компьютерной графики. Осенью 2009 года было объявлено, что главную роль Сусуму Кодая исполнит популярный японский актёр Такуя Кимура. Первоначально планировалось что роль Юки исполнит Эрика Савадзири, но её место заняла Мэйса Куроки.

Основные съёмки начались 12 октября 2009 года и закончились к концу того же года. Компьютерная графика и другой пост-продакшен заняли ещё 9 месяцев, фильм был показан первого декабря 2010 года в 440 японских кинотеатрах.

Кассовые сборы и рецензии 
Фильм стал абсолютным кассовым лидером сезона в Японии и обошёл даже последнюю на то время часть киноэпопеи про Гарри Поттера — «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1». Zac Bertschy с сайта Anime News Network дал фильму ранг «B», отметив что фильм «нажимает на педаль газа сразу у ворот и не отпускает вас до самого конца, иногда не стесняясь просто развлечь». The Japan Times также положительно оценили фильм. По мнению издания фильм такого масштаба и затрат опускается огромной ношей и ответственностью на плечи съёмочной группы, но создатели фильма отлично справились с этой задачей. В то же время, были и более критические отзывы, например Кристоф Марк из «Ёмиури симбун» высказал мнение, что фильму не хватает тяжести и сравнил фильм с телесериалом-ремейком «Звёздный крейсер „Галактика“», имея в виду потерю духа оригинального сериала.

Примечания

См. также 
 «Ямато» — фильм об истории реального линкора «Ямато», в прошлом — самый дорогой фильм в истории японского кинематографа.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Фильмы Японии 2010 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-космооперы
Фильмы о катакомбах
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы о роботах
Постапокалиптические фильмы
Фантастические фильмы Японии
Фантастические фильмы 2010 года
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы Такаси Ямадзаки